«А́йша» () — романтическая комедия 2010 года на языке хинди, срежиссированная Раджшри Оджха. Главные роли в фильме исполнили Сонам Капур и Абхай Деол. Это современная адаптация романа «Эмма» английской писательницы Джейн Остин. Комедия характеров базируется на классовом обществе в индийском городе Дели.

Сюжет 
Айша — девушка из богатой индийской семьи. В отсутствие какого-либо значимого занятия в жизни, она занимается сводничеством. Её шурин Арджун советует ей прекратить вмешиваться в жизни других людей, но девушка лишь невозмутимо отмахивается. Айша пытается свести свою простоватую знакомую Шефали с богатым простофилей Рандхиром, но последний без оглядки влюблён в саму Айшу. Позже Рандхир разочаровывается в Айше и влюбляется в её лучшую подругу Пинки, которая отвечает ему взаимностью. Потерпев неудачу с Рандхиром, Айша пытается свести Шефали с Дхрувом, который, хоть и проявляет интерес к самой Айше, в итоге предпочитает обеим девушкам делового партнёра Арджуна — красивую и успешную Арти. Тем временем, постоянно видя Арджуна и Арти вместе, Айша начинает понимать, что Арджун нравится ей самой, ведь он единственный, кто всегда её понимал и поддерживал несмотря ни на что. А Арджун, в свою очередь, давно любит Айшу.

В ролях 
 Сонам Капур — Айша Капур
 Абхай Деол — Арджун Бурман
 Ира Дубе — Пинки Бос
 Лиза Хейдон — Арти Менон
 Масуд Акхтар — Сант Рам
 Джасмит Каур — Мандип Каур
 Анурадха Пател — Читра Канвар Сингх
 Амрита Пури — Шефали Тхакур
 М. К. Райна — Мистер Капур
 Сайрус Сахукар — Рандхир Гамбир
 Арунодай Сингх — Дхрув Сингх

Саундтрек 

Музыка Амита Триведи, слова Джаведа Акхтара.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 

Кинокомедии Индии
Кинокомедии 2010 года
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии Индии
Экранизации произведений Джейн Остин
Фильмы на хинди
Фильмы Индии 2010 года